Парментье́, также встречается вариант транслитерации Пармантье́ () — французская фамилия.

 Парментье, Андре — французский стрелок, призёр летних Олимпийских игр, чемпион мира.
 Пармантье, Анри (1870—1949) — французский археолог и историк искусства.
 Пармантье, Антуан Огюст (1737—1813) — французский агроном и фармацевт, пропагандист выращивания и употребления картофеля.
 Пармантье, Жозеф Шарль Теодор (1821—1910) — французский военный, лексикограф, историк, музыкальный критик. 
 Парментье, Луи-Жозеф-Гилен (1782—1847) — выдающийся французский цветовод и садовник.
 Пармантье, Полин (род. 1986) — французская теннисистка.
 Парментье, Элизабет (род. 1961) — французский теолог, специалист по теологии феминизма.